Гомбори:

 Гомбори — гора в Грузии, Кахетинский регион, муниципалитет Сагареджо.
 Гомбори — село в Грузии. Находится в Сагареджойском муниципалитете края Кахетия.
 Гомбори Тондо — самая высокая гора в Республике Мали.